Osoby o tym nazwisku:
 Michał Jan Zygo – polski działacz podziemia niepodległościowego
 Piotr Zygo – polski działacz sportowy